Das Ende der Unschuld steht für:

 Das Ende der Unschuld, Alternativtitel von Ende August, Anfang September, französischer Film von Olivier Assayas (1998)
 Das Ende der Unschuld (2005), US-amerikanischer Film von Michael Cuesta
 My Private Idaho – Das Ende der Unschuld, US-amerikanisches Film von Gus Van Sant (1991), siehe My Private Idaho
 Autumn Blood: Das Ende der Unschuld, US-amerikanisch-österreichischer Film von Markus Blunder (2013) 
 Sommer 1943 – Das Ende der Unschuld (2016), polnischer Film von Wojciech Smarzowski

Siehe auch:
 Ende der Unschuld, deutscher Film von Frank Beyer (1991)